Il torneo di doppio femminile ai Giochi olimpici di Tokyo del 2020 si è svolto dal 24 luglio al 1 agosto 2021 all'Ariake Coliseum su campi di cemento outdoor. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre; mentre tiebreak era previsto solo se i primi due set raggiungono il 6-6.

Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno vinto la medaglia d'oro battendo le svizzere Belinda Bencic e Viktorija Golubic (medaglia d'argento); mentre le brasiliane Laura Pigossi e Luisa Stefani hanno vinto la medaglia di bronzo battendo Veronika Kudermetova ed Elena Vesnina.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse, oro) 
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (primo turno)
  Kiki Bertens /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Jessica Pegula (quarti di finale)

<li>  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
<li>  Ashleigh Barty /  Storm Sanders (Quarti di finale)
<li>  Gabriela Dabrowski /  Sharon Fichman (primo turno)
<li>  Nicole Melichar /  Alison Riske (primo turno)

Tabellone

Legenda 

 TRI = Invitato dalla Tripartite Commission
 IP = Invitati dall'ITF
 Alt = Alternate
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Tennis ai Giochi della XXXII Olimpiade